Kaymak steht für:

 Burhanettin Kaymak, ein deutsch-türkischer Fußballspieler
  Kajmak, ein Milchprodukt